Евге́ний Леони́дович Ивано́в (а, Киев — 3 июля 1998 года) — украинский советский , член Союза архитекторов Украины с 1951 года.

Биография 
Родился в Киеве, в 1937 году поступил на архитектурный факультет Киевского строительного института, в 1943—1944 годах — в действующей армии, участник Великой Отечественной войны, был награждён медалью «За отвагу».

После демобилизации в 1945 году закончил Киевский инженерно-строительный институт. С 1945 года — архитектор в Киевском Госстройтресте, с 1947 года — в проектном институте Укргипропроект, позднее — в КиевНИИПградостроительства.

Творчество 
Автор зданий клуба ИТР в Лисичанске (в соавторстве с В. П. Фадеичевым, Б. В. Дзбановским, 1951), жилые дома в Запорожье (1949), Донецке (1954), Киеве по Рейтарской улице, 2 (1957), административного здания (в соавторстве с М. М. Сыркиным, И. Бовтиком, 1957) в Луганске, вычислительного центра Института экономики Госплана СРСР (в соавторстве с М. Сыркиным, Е. Ежовой, И. Седаком, 1963), подъёмники в санаториях в Крыму и на Кавказе, станций Киевского метрополитена: «», «» (все в соавторстве).

Примечания

Литература 
 Иванов Евгений Леонидович [Изоматериал] : лич. лист чл. СА УССР. — К. : [б. и.], 1956. — 6 л. // .
 Іванов Євген Леонідович : особова справа чл. НСА України (5 травня 1951 — 3 липня 1998) // , ф. 640, оп. 4, спр. 1007. — 8 л.
 Головко Г. В., Коломиец Н. С. Киевский метрополитен. — , Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре УССР, 1963. — 42 с.
 Днестров И., Игнаткин И. Киевский метрополитен // Архитектура СССР. — 1961. — № 9. — С. 27—34.
 Заремба Ф. М., Целиковская Т. А., Марченко М. В. Киевский метрополитен. — Изд. 2-е. — : Будівельник, 1980. — 168 с., ил.
 Касьянов О. М. Третій метрополітен // Вісник Академії будівництва і архітектури УРСР. — 1961. — № 1. — , іл.
 Рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від 21 січня 1986 року № 49 «Про затвердження переліку пам’ятників архітектури місцевого значення» // Бюлетень виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів. — 1986. — № 2. — С. 8-14. Архивировано из первоисточника 19 октября 2013.
 Об'єкти культурної спадщини в м. Києві. (Об'єкти культурної спадщини Шевченківського району в м. Києві.)

Градостроители СССР
Выпускники Киевского национального университета строительства и архитектуры